Alexandre Jozef Lisovski (1580-1616), un aristocrate polonais ;
 Edward Lissovski (1995-), une personnalité publique russe, contraint de fuir la Russie par les forces de l'ordre russes ;
 Igor Lisovski (1954-), un patineur artistique soviétique.